Okręty US Navy o nazwie USS "Virginia", pochodzącej od nazwy stanu Wirginia.
 Pierwszy USS "Virginia" był 28 działową fregatą żaglową zbudowaną w 1776 i zajętą przez Brytyjczyków w następnym roku. Została włączona do brytyjskiej floty jako HMS "Virginia"
 Drugi "Virginia" był 14 działowym kutrem celnym zbudowanym w 1797 i przekazanym Służbie Celnej (ang. Revenue Cutter Service) w 1801.
 Trzeci "Virginia" był 74 działowym okrętem liniowym, którego stępkę położono w 1818, ale okręt nigdy nie został zwodowany i rozebrano go na pochylni w 1874.
 Za czwarty okręt noszący tę nazwę można uznać hiszpański łamacz blokady "Virginia" był okrętem Marynarki Wojennej USA w latach 1863-65.
 Równocześnie służył USS "Virginia" – znany wcześniej jako "Pet" i "Noe-Daquy" - okręt został zajęty w czasie wojny secesyjnej i włączony do Marynarki Unii.
 Piąty "Virginia" (BB-13) był pancernikiem przyjętym do służby w 1906 i wycofanym w 1920. Został zatopiony w 1923 jako okręt cel
 Szósty "Virginia" (SP-274) był jachtem zakupionym przez US Navy i oficjalnie oznaczanym jako SP-274, patrolował Jezioro Michigan w pobliżu Detroit podczas I wojny światowej
 Siódmy "Virginia" (SP-1965) był dwumasztowym pomocniczym szkunerem pozyskanym przez Marynarkę i oficjalnie wymieniany jako SP-1965. Patrolował wybrzeże w pobliżu Norfolk podczas I wojny światowej
 Ósmy "Virginia" (CGN-38) był nuklearnym krążownikiem rakietowym przyjętym do służby w 1976 i wycofanym w 1994.
 Dziewiąty "Virginia" (SSN-774) jest nuklearnym okrętem podwodnym typu Virginia – jest okrętem głównym tego typu. Wszedł do służby w 2004.

Zobacz też 
 CSS "Virginia" był pierwszym okrętem pancernym Konfederacji, zbudowanym przy użyciu kadłuba przejętego przez Południe USS "Merrimack"
 CSS "Virginia II" był pancernym taranowcem.

Virginia